Hilmansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hilmansaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Hilmansaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar